«Аги́я ди Мараба» ( или Águia de Marabá), либо просто «Агия» — бразильский футбольный клуб из города Мараба, штат Пара. Участник Серии C чемпионата Бразилии.

История 
«Агия ди Мараба» (в переводе — «Орёл из Марабы») была образована в 1982 году и стала профессиональным клубом в 1999 году.

В 2008 году команда дошла до финала чемпионата штата, где уступила 42-кратному чемпиону «Ремо». По итогам сезона 2008 «Агия» сумела сохранить себе место в Серии C чемпионата Бразилии и более того, участвовала в финальной стадии турнира. Также «Агия» принимает участие в розыгрыше Кубка Бразилии 2009, в который традиционно очень сложно попасть небольшим клубам, поскольку необходимо пройти через сито чемпионатов штатов. Второе место в Лиге Параэнсе 2008 как раз и позволило «Агие» попасть в Кубок Бразилии.

В 2010 году клуб выиграл Кубок штата Парана.

Достижения 
 Кубок Пара-Мараньян-Токантинс (1): 2002
 Вице-чемпион штата Пара (1): 2008
 Обладатель Кубка штата Парана (1): 2010

Известные игроки 
  Вандо (бывший игрок «Крузейро»)
  Рафаэл Лопес (чемпион Бразилии 2008 в составе «Сан-Паулу»)
  Силвио Мендес (бывший игрок таких клубов, как «Херенвен», «Ориенте Петролеро», «Португеза Деспортос», «Пеньяроль», «Витория», «Баия»)
  Шикан
  Нено

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Пара